Wicehrabiowie Harcourt 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)
 1711–1727: Simon Harcourt, 1. wicehrabia Harcourt
 1727–1777: Simon Harcourt, 2. wicehrabia Harcourt

Hrabiowie Harcourt 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)
 1749–1777: Simon Harcourt
 1777–1809: George Simon Harcourt, 2. hrabia Harcourt
 1809–1830: William Harcourt, 3. hrabia Harcourt

Wicehrabiowie Harcourt 2. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1917–1922: Lewis Vernon Harcourt, 1. wicehrabia Harcourt
 1922–1979: William Edward Harcourt, 2. wicehrabia Harcourt

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Wicehrabiowie w parostwie Wielkiej Brytanii
Wicehrabiowie w parostwie Zjednoczonego Królestwa